Прокунин Андрей Викторович (род. 7 мая 1978, Павловский Посад, Московская область, СССР) — российский биатлонист, двукратный чемпион мира по летнему биатлону, чемпион и призёр зимней Универсиады 1999 года, тренер женской сборной Украины, экс-тренер сборной Южной Кореи по биатлону. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Биатлоном начал заниматься с детства. Чемпион мира по биатлону среди юниоров 1998 года.

В 1999 году стал серебряным призёром зимней Универсиады 1999 года в словацком Попраде в спринте, а в эстафете в составе сборной России выиграл золотую медаль.

Победитель этапов Кубка Европы, призёр этапа Кубка мира в эстафете. Многократный чемпион России. Лучший результат на этапах Кубка мира — девятое место (два раза).

На чемпионате мира 2001 года 22-летний Прокунин выступал на втором этапе мужской эстафеты и получил штрафной круг, что не позволило в итоге сборной России стать призёром.

В 2009 году во время чемпионата России по биатлону у Прокунина и у Вероники Тимофеевой были обнаружены положительные допинг-пробы. В их крови нашли эритропоэтин. Спортсмена дисквалифицировали на два года. В 2011 года биатлонист отбыл дисквалификацию. В чемпионате России Прокунин выступает за Владимирскую и Московскую области.

На отборочных соревнованиях в Острове в июне 2013 г. выиграл спринт и гонку преследования и был включен на Чемпионат мира по летнему биатлону в итальянский Форни-Авольтри. В составе смешанной эстафетой с Александрой Аликиной, Ольгой Шестериковой и Александром Шрейдером 18 июля и во второй раз (впервые в 2000 году) стал чемпионом мира по летнему биатлону.

Женат. Имеет дочь и сына.

Кубок мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль на СБР
 Прокунин: бросаю вызов самому себе

Биатлонисты России
Биатлонисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы мира по летнему биатлону